Pietro Negri, pittore veneziano barocco, esponente della corrente dei "tenebrosi",
 Pietro Negri, calciatore italiano
 Pietro Negri, probabile pseudonimo di Arturo Reghini all'interno del Gruppo di Ur